Schenkia is een geslacht van insecten uit de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera) en de familie Ichneumonidae.

Soorten 
S. albitarsis (Strobl, 1901)
S. amphileuca Townes & Gupta, 1962
S. aries (Thomson, 1883)
S. crassicornis (Kriechbaumer, 1891)
S. exigua (Habermehl, 1909)
S. graminicola (Gravenhorst, 1829)
S. humeralis Sawoniewicz, 1993
S. iridescens (Cresson, 1864)
S. kamtchatica (Habermehl, 1930)
S. kasparyani Jonaitis, 1979
S. labralis (Gravenhorst, 1829)
S. leucopus Townes & Gupta, 1962
S. lonchura Townes & Gupta, 1962
S. opacula (Thomson, 1883)
S. parallela Townes & Gupta, 1962
S. rubricollis (Thomson, 1883)
S. rufibasalis (Uchida, 1931)
S. rufithorax (Strobl, 1901)
S. scopulifer (Obrtel, 1953)
S. sebaeoides Griseb., 1853
S. spinolae (Gravenhorst, 1829)
S. sylvatica Townes, Momoi & Townes, 1965
S. tosaensis (Uchida, 1936)
S. tuberculata Sheng, 2008